Massa FM Litoral é uma estação de rádio FM concessionada em Antonina, porém sediada em Paranaguá, ambas cidades do Paraná. É sintonizada em 103.5 MHz e, por possuir potência de 10 kW abrange também outros municípios do litoral.

Transmite a programação da Massa FM, gerada em São Paulo (SP), e conteúdo local, principalmente blocos musicais.

História 
A emissora começou como Tropical FM, com baixa potência e operando em 95.5 MHz. Em 2009, adquiriu um transmissor de 10 kW, passou a ser chamada, por algum tempo de Supernova FM e depois afiliou-se à  Massa FM.

Litoral
Massa FM Paranaguá
Estações de rádio fundadas em 2009
Fundações no Paraná em 2009
Mídia de Paranaguá